Sezon (2009) był 46. edycją rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Madagaskaru. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów, grając systemem kołowym w dwóch rundach. Tytułu nie obroniła drużyna Académie Ny Antsika. Nowym mistrzem Madagaskaru został zespół Ajesaia Antananarywa.

1. runda

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa mistrzowska

Zobacz też 
 THB Champions League

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Madagaskarze
2009 w piłce nożnej
2009 w Afryce